Il doppio maschile del Medibank International 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Daniel Nestor e Nenad Zimonjić erano i campioni uscenti, ma si sono divisi alla finale del 2010. Nestor ha tentato la difesa del titolo giocando con Maks Mirny, ma è stato eliminato da Julien Benneteau e Richard Gasquet al primo turno. In finale Lukáš Dlouhý and Paul Hanley hanno battuto Bob Bryan e Mike Bryan per 66-7, 6-3, [10-5].

Teste di Serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
  Maks Mirny /  Daniel Nestor (primo turno)

  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (quarti di finale)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Medibank International Sydney 2011
ATP World Tour 2011